Sandören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sandören, Nykarleby, Österbotten, 
 Sandören (vid Trunsö, Nagu), Åboland, 
 Sandören (vid Borstö, Nagu), Åboland, 
 Sandören, Borgå, Nyland, 
 Sandören, Lovisa, Nyland,

Sverige 

Sandören, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (61,9 ha)
Sandören, Småland, sjö i Osby kommun,  (90 ha)

Se även
Stora Sandören
Lilla Sandören
Sankören
Sandö
Sandön
Sanden

Robotskapade Finlandförgreningar